Ro kan betrekking hebben op:
 Ro (taal), een kunsttaal, ontworpen in het begin van de 20e eeuw;
 Ro (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Ferrara;
 Ro (eiland), een eilandje in de Egeïsche Zee

Codes
 .ro, de top-level-domeinnaam van Roemenië;
 ISO 3166-1 landcode voor Roemenië.
 Code voor erkende organisaties

Afkortingen
 Reformatorische Omroep
 Ruimtelijke ordening